Elly (ou Ellie) est un prénom féminin d'origine grecque très répandu dans le monde anglophone. Le terme Elly pourrait venir du mot occitan signifiant « lumière » ou « scintillant ». Ce prénom serait également un dérivé de Hélène (en anglais Ellen), du grec Ἥλη / Hếlê signifiant « éclat du soleil » ou « rayon de soleil », faisant allusion à Hélios le dieu du soleil. Dans la mythologie grecque, Elli (Helle) était la fille de Athamas et Nephele, sœur de Phrixus. Dans la mythologie nordique, Elli est la déesse de la vieillesse. Selon le mythe de la mythologie nordique, le dieu Thor a été mis au défi par le géant Útgarða-Loki de lutter contre Elli qui le vainquit. 

Elly peut également être considéré comme un diminutif des prénoms féminins ayant une consonance proche d'Éléonore ou Élisabeth.

Elly Ameling
Elly Beinhorn
Elly Hakami
Elly Heuss-Knapp
Elly van Hulst
Elly Ney
Elly Ollarves
Elly en Rikkert
Eriko Imai
À propos d'Elly
Elly Is Cinderella
Elly Is So Hot
Lov-Elly
(616) Elly